Auxy (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Auxy (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym